Abadir může být:
 punské synonymum pro betyl(y) (posvátné, obvykle kulaté, kameny uctívané v Orientu, zpravidla meteority a zpravidla symbolizující Boha)
 kámen Titanky Rhee, viz Abadir (řecká mytologie)

Reference